Ludwigsorde (Hessen)
 Ludwigsorde (Beieren)